Прибалтийская:

 «Прибалтийская» — гостиница в Санкт-Петербурге.
 Прибалтийская железная дорога
 Прибалтийская операция (1918—1919) — стратегическая военная операция войск Советской России против белогвардейцев, Эстонии, Латвии, Литвы и Польши во время Гражданской войны в России.
 Прибалтийская операция (1944) — стратегическая военная операция войск СССР против Германии во время Великой Отечественной войны.
 Прибалтийская площадь

См. также 
 Балтийская